Prva liga Jugoslavije (1969/1970) była 42. edycją najwyższej piłkarskiej klasy rozgrywkowej w Jugosławii. W rozgrywkach brało udział 18 zespołów, grając systemem kołowym. Tytuł obroniła drużyna Crvena zvezda Belgrad. Tytuł króla strzelców zdobył Dušan Bajević (Velež Mostar) oraz Slobodan Santrač (OFK Beograd), którzy strzelili po 20 goli.

Tabela końcowa

Zobacz też 
 Prva liga Jugoslavije

Bibliografia 
 

1969 w piłce nożnej
1970 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Jugosławii
1969 w Jugosławii
1970 w Jugosławii